Als Weltfußballer des Jahres 2009 werden die Gewinner folgender Auszeichnungen bezeichnet:

 Ballon d’Or 2009
 FIFA-Weltfußballer des Jahres 2009